Никола́й Со́мов:
 Сомов, Николай Григорьевич (1910—1968) — советский футболист.